Казимеж Сыкульский  (; , Конск, Российская империя (ныне: Коньске, Польша) — , концлагерь Освенцим) — блаженный Римско-католической церкви, священник, мученик. В 1920 году был депутатом Учредительного сейма Польской Республики. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13 июня 1999 года.

Биография 
С 1899 года обучался в Духовной семинарии в Сандомире, где 2 июля 1905 года был рукоположен в сан священника. С 1908 по 1911 год учился в Духовной академии в Санкт-Петербурге, Россия, которую закончил с дипломом кандидата теологии. Во время советско-польской войны 1919—1921 гг. служил в армии капелланом. В 1919—1922 годах был депутатом Учредительного сейма Польской Республики. В январе 1920 года служил в католическом приходе святого Николая в городе Коньске, с 1921 года был настоятелем прихода Непорочного зачатия Девы Марии в Радоме.
После начала Второй мировой войны в 1939 году помогал беженцам и перемещённым лицам. 1.10.1941 года был арестован гестапо и впоследствии депортирован в концентрационный лагерь Освенцим, где был расстрелян 11.12.1941 года. Его концентрационный номер — 21962.

Прославление 
13 июня 1999 года был беатифицирован римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны.
День памяти — 12 июня.

Источник 
 Życie, dzieło, męczeństwo ks. Kazimierza Sykulskiego, red. Krzysztof Zemeła, Grzegorz Miernik, wyd. PiS, Skarżysko — Kamienna 1999, стр. 300

Ссылки 
 Биография 
 Биография 

Капелланы
Католические святые
Христианские святые XX века
Святые Польши
Умершие в концлагере Освенцим